Ratrace (begrip), een begrip over het nutteloos handelen zonder resultaat.
 Rat Race (film), een Amerikaanse komische film uit 2001 met John Cleese, Rowan Atkinson en Whoopi Goldberg.
 Rat Race (The Specials), een lied van The Specials.